

Astronomia 
 PGC – Principal Galaxies Catalogue – catalogo astronomico di galassie

Codici 
 PGC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Petersburg, Virginia Occidentale (Stati Uniti)

Informatica
 PCG – Professional Graphics Controller scheda video introdotta da IBM nel 1984